odczyn fizjologiczny
 odczyn gleby
 odczyn poszczepienny
 odczyn (roztworu)